Castillo Mayor puede referirse a:

 Castillo Mayor (Daroca)
 Castillo Mayor (Calatayud)